Тонких — славянская фамилия:
 Тонких, Анна Васильевна (1886—1980) — советский медик.
 Тонких, Вячеслав Константинович — генерал-лейтенант
 Тонких, Иван Васильевич (1877 — 1939/1947) — русский военный, преподаватель.
 Тонких, Игорь Владиславович (род. 1961) — российский музыкальный предприниматель.
 Тонких, Сергей Александрович (род. 1986) — российский футболист.
 Тонких, Фёдор Петрович (1912—1987) — советский военный деятель.